Get Down (canção de Nas) - de 2003
Get Down (canção de SHINee) - de 2009
Get Down (You're the One for Me) - canção dos Backstreet Boys

Veja também 
Get Down on It - canção do grupo americano Kool & The Gang

Desambiguação